Côte d’Or (französisch „Goldküste“) bezeichnet:

 Côte d’Or (Geologie), Region in Burgund
 Département Côte-d’Or, französisches Departement in dieser Region
 Côte d’Or (Wein), das Weinbaugebiet in dieser Region
 Côte d’Or (Schokolade), belgische Schokoladenmarke 
 Côte d’Or (Sportkomplex) in Saint-Pierre auf Mauritius
 Côte d’Or FC, seychellischer Fußballverein

Siehe auch
 Gold Coast (englisch)
 Goldküste 
 Costa Daurada (katalanisch), ein Küstenstreifen in Nordost-Spanien
 Costa de Oro (spanisch)